Esta é uma '''lista de Basquetebolistas do Real Madrid Club de Fútbol.

Por temporada

2015-16 

auxiliares
  Jesús Mateo
  Francisco Redondo

2016-17

2017-18 

Desportistas do Real Madrid Club de Fútbol
Listas de desportistas
Real Madrid Baloncesto